Божият гроб, Светият Гроб (), Гробът Господен, Гробът на Иисус Христос може да се отнася за:
 Божи гроб – гробницата на Иисус Христос под олтара на църквата „Възнесение Христово“ в Йерусалим;
 църквата на Божия гроб в Йерусалим;
 Гробната могила (т.нар. Градински гроб) в Йерусалим.

Християнство